Grundig est un patronyme allemand, qui peut désigner :

Personnalités 
 Lea Grundig (1906 - 1977), peintre et graphiste allemande ;
 Hans Grundig (1901 - 1958), peintre et dessinateur allemand, époux de Lea Grundig ;
  (1908 - 1989), fondateur de Grundig.

Entreprise 
 Grundig Intermedia GmbH, un fabricant d'électronique domestique de loisir et d'électroménager. ;
 Grundig Business Systems, un fabricant allemand de systèmes de dictée.